Pantoja puede referirse a:
 Pantoja, jerga gremial de Cantabria;
 Cabo Pantoja, localidad de Perú
 Pantoja, localidad de la provincia de Toledo, España;
 Pantoja, localidad del estado de Guanajuato, México;
 Pantoja, localidad de la provincia de Santo Domingo, República Dominicana;
 Cerro Pantoja, volcán entre Argentina y Chile;
 Pantoja, apellido;
 Antonia Pantoja (1922-2002), educadora portorriqueña;
 Diego de Pantoja (1571-1618), misionero español;
 Isabel Pantoja (1956-), cantante española;
 Francisco Pantoja Islas (1973-), luchador profesional mexicano;, pintor español;
 Medardo Pantoja (1906-), pintor argentino;
 Orlando Pantoja (1933-1967), guerrillero y militar cubano;
 Josué Pantoja (1978-), Teólogo mexicano;
 Angel Pantoja (1979-), escultor e imaginero español.